Görgl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Görgl (1908–2002), deutscher Lehrer und Lyriker
Elisabeth Görgl (* 1981), österreichische Skirennläuferin
Stephan Görgl (* 1978), österreichischer Skirennläufer